

Персоналії 
 Томас Стеен — шведський хокеїст.

Топонім 
 Стеен () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор.